Atães (Guimarães) — freguesia no concelho de Guimarães, Portugal
Atães (Vila Verde) — freguesia no concelho de Vila Verde, Portugal

Desambiguações de topônimos